Selenosira är ett släkte av svampar. Selenosira ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Selenosira